Anelasmocephalus bicarinatus is een hooiwagen uit de familie kaphooiwagens (Trogulidae). De wetenschappelijke naam van Anelasmocephalus bicarinatus gaat terug op Simon.

Kaphooiwagens